Fuchs steht für:
 Fuchs (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Fuchs (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie
 Rotfuchs, Spezies der Echten Füchse
 Fuchs (Raubtier), Spezies aus der Familie der Hunde
 Echte Füchse, Gattungsgruppe aus der Familie der Hunde
 Fuchs (Wappentier)
 Reineke Fuchs, fiktive Gestalt aus der Tierfabel
 Fuchs (Pferd), rotbraunes Pferd
 Fuchs (Studentenverbindung), neues Mitglied
 Rekrut, Soldat in Ausbildung
 das Karo-Ass im Kartenspiel Doppelkopf

Astronomie:
 Fuchs (Sternbild) am Nordhimmel
 (9638) Fuchs, Asteroid

Technik:
 Fuchs (Hochofen), Abscheider im Rinnensystem
 Fuchs (Panzer), gepanzertes Fahrzeug der Bundeswehr
 Fuchs (Schornstein), Abzugskanal einer Feuerung
 Roboter „elektronischer Fuchs“ (renard électronique), siehe Albert Ducrocq
 Mauerbohrer, Belagerungsmaschine
 Sender beim Amateurfunkpeilen

Schiffe:
 SMS Fuchs (1860), deutsches Kanonenboot
 SMS Fuchs (1905), deutsches Artillerieschulschiff
 M 130 (Schiff, 1918), deutsches Kriegsschiff, 1928–1940 als Artillerietender Fuchs

Unternehmen:
 Fuchs Gewürze, deutsches Lebensmittelunternehmen
 Otto Fuchs KG, deutsche Metallwerke, Hersteller der Fuchsfelgen
 Fuchs Petrolub, deutscher Schmierstoff-Konzern
 Fuchs, Markennamen von Terex Deutschland, ursprünglich Johannes Fuchs KG
 Waggonfabrik Fuchs, Heidelberg (1862–1957)
 Inzersdorfer Industriewerke Hans Fuchs, ehemaliger österreichischer Autohersteller
 Harald Fuchs Bäckerei – Konditorei, fränkische Bäckereikette
 ADMI-Werke Gebrüder Fuchs, siehe auch Fuchswerke
 Test-Fuchs, Hersteller von Testgeräten und Komponenten für Flugzeuge und Raumfahrt in Groß-Siegharts, NÖ

geografische Objekte:
 Fuchs (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Fuchs (Oppach), Ortsteil der Gemeinde Oppach, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Fuchs (Ruderatshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Fuchs (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Fuchs (Gemeinde Westendorf), Ort bei Westendorf (Tirol), Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Fuchs im Reit, Ortsteil der Gemeinde Kastl (Altötting), Landkreis Altötting, Bayern
 Fuchs Dome, Berg im Coatsland, Antarktika
 Fuchs-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Westküste der Adelaide-Insel, Antarktis
 Fuchs in Tschams, Gehöft in Südtirol
Kunstwerke:
 Fuchs (Franz Marc, 1911), Gemälde von Franz Marc

Siehe auch:
 Schmetterlinge: Großer Fuchs, Kleiner Fuchs
 Hütehunde: Altdeutscher Fuchs, Harzer Fuchs
 Fuchsschwanz
 Füchse
 Füchschen, Füchslein
 Fox (Begriffsklärung: englisch für „Fuchs“)
 Fucks, Fuks, Fux
 Der Fuchs
 Villa Fuchs
 Zum Fuchs